Леопольд IV Фрідріх, герцог фон Ангальт (; , Дессау — , Дессау) — німецький принц з князівського роду Асканіїв, з 1863 року правитель об'єднаного герцогства Ангальт, останній господар колонії Асканії-Нова. Старший син принца Фрідріха Ангальт-Дессауського та Амалії Гессен-Хомбурзької.

Родина

Батьки

Батько

Мати

Дружина

Діти 
 Марія Анна Ангальт-Дессау

Державницька діяльність

Асканія Нова

Нагороди 
 Орден Святого апостола Андрія Первозванного (5(18) листопада 1834 р.)

Смерть і поховання

Література 
 Ганкевич В. Ю., Задерейчук А. А. Документы Государственного архива при Совете Министров автономной республики Крым о продаже герцогом Л. Ф. Ангальт-Дессау владений в Таврической губернии колонисту Ф. И. Фейну // Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2008. – Т. 10. – С. 188—192. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ist/2008_52/Gankevich.pdf
 Ганкевич В. Ю. Вплив Ангальтсько-Російських династичних зв' язків на історію України (до 800-річча Ангальтської державності) // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Исторические науки». — 2012. — 25 (64), No 2. 2012 г. С. 86–95. (ISSN 1606-3715) http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_istor/2012_2/files/Gankevich.pdf
 Ганкевич В. Ю. Архивные дела АВПРИ об Ангальт-Кетенско-Российских дипломатических отношениях // Питання німецької історії: зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 304—308 (ISBN 978-551-322-3)
 Ганкевич В. Ю. Российские кавалеры ангальтского ордена Альбрехта Медведя // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 87. — № 8. — Чернігів: ЧДПДУ, 2011. — С. 70 — 71.

Примітки 

Уродженці Дессау
Померли в Дессау
герцоги Ангальта